Семён Ивано́в:
 Иванов, Семён Акимович (1901—1974) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Иванов, Семён Александрович (1924—2008) — советский и российский правовед, профессор МГУ, главный редактор журнала «Советское государство и право».
 Иванов, Семён Александрович (1922—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Иванов, Семён Варфоломеевич (1880—1955) — советский партийный деятель, председатель Смоленского губисполкома.
 Иванов, Семён Максимович (1915—2002) —  участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.
 
 Иванов, Семён Петрович (1924—1966) — полный кавалер ордена Славы.